Куш — многозначное понятие:

 Куш — древнее царство, существовавшее в северной части территории современного Судана (VIII век до н. э. — IV век).
 Куш (в рус. синод. переводе: Хуш), сын Хама — библейский персонаж, внук Ноя, отец царя Нимрода.
 Куш — добыча, выигрыш, неожиданный доход.

Фамилия 
 Куш, Вальтер (род. 1954) — немецкий пловец.
 Куш, Гаррет (род. 1973) — канадский хоккеист.
 Куш, Мариус (род. 1993) — немецкий пловец.
 Куш, Мартин — немецкий философ.
 Куш, Михаэль — немецкий гитарист и продюсер.
 Куш, Поликарп (1911—1993) — американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (1955).
 Куш, Ульрих (род. 1967) — немецкий барабанщик.
 Куш, Эмрах (род.1988) — турецкий борец.

Прочее 
 Куш — одно из Чёрных Королевств в цикле произведений о Конане.

См. также 
 Куша
 Кушлар
 Кушитские языки